Luria ist der Name folgender Personen:

 Alexander Romanowitsch Lurija (1902–1977), sowjetischer Psychologe
 David Luria (1798–1855), osteuropäischer Talmudgelehrter
 Elaine Luria (* 1975), US-amerikanische Politikerin
 Isaak Luria (1534–1572), Rabbiner und Kabbalist
 Juan Luria (1862–1943), polnischer Bariton
 Salomo Luria (1510–1573), jüdischer Gelehrter
 Salvador Edward Luria (1912–1991), US-amerikanischer Mikrobiologe

außerdem ist
 Luria eine Gattung aus der Familie der Kaurischnecken, siehe Luria (Gattung)

Siehe auch:
 Luria-Delbrück-Experiment (auch Fluktuationstest)